Кри́стофер Карл Ко́ллинз (, Торонто) — канадский актёр. Известен под именем К. К. Коллинз (). Наиболее известен по роли детектива Хэйла Сантьяго в телесериале Showcase «Зов крови».

Биография 
Коллинз родился в Торонто, но сейчас живёт в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Он посещал Общественный Колледж Монро в Рочестере, штат Нью-Йорк на бейсбольную стипендию. Он мог поступить как в Гавайский университет, так и в Университет штата Флорида, но захотел быть ближе к своей бабушке, которая вырастила его. Коллинз бросил школу, чтобы продолжить актёрскую карьеру.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Киноактёры Канады